Łuszczyn ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Łuszczyn (Mstów), Dorf der Gmina Mstów in der Woiwodschaft Schlesien
 Łuszczyn (Rzeczenica), Ortsteil in der Gmina Rzeczenica in der Woiwodschaft Pommern